Георгий Власенко:
 Власенко, Георгий Васильевич (род. 1953) — российский певец и солист ансамбля «Самоцветы».
 Власенко, Георгий Григорьевич (1919—1976) — генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик СССР.
 Власенко, Георгий Ефимович (1914—1969) — советский государственный деятель.